Прессель, Вильгельм фон (1821—1902) — австрийский инженер путей сообщения.
  — немецкий композитор.
  — немецкий писатель.

Примечания